Papst steht für:

 Papst (Titel), Ehrentitel für kirchliche Würdenträger, davon abgeleitet:
 Papst, Bischof von Rom und Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche
 Papst, koptischer Patriarch von Alexandria und Oberhaupt, siehe Koptisch-orthodoxe Kirche #Papst
 „Papst“ (Giáo Tông), Oberhaupt des Caodaismus
 "Papst", Oberhaupt der Legio Maria
 Papst, Patriarch und Oberhaupt, siehe Griechisch-Orthodoxes Patriarchat von Alexandria
 Der Papst, Trumpfkarte des Tarot, siehe Der Hierophant
 Weltraumpapst, fiktive Figur in der Serie Futurama

Papst ist der Familienname folgender Personen:
 Claudia Papst-Dippel (* 1963), deutsche Politikerin (AfD)
 Ernst August Papst (1843–1921), deutscher Fabrikant
 Eugen Papst (1886–1956), deutscher Komponist und Hochschullehrer
 Georg Papst (1935–2012), deutscher Elektroingenieur und Unternehmer
 Hermann Papst (1902–1981), deutscher Elektrotechniker und Gründer der Firma ebm-papst
 Johann Georg Friedrich Papst (1754–1821), deutscher evangelischer Theologe und Philosoph
 Josef Papst (1923–2010), österreichischer Maler und Bildhauer
 Manfred Papst (* 1956), Schweizer Journalist
 Robert Papst (* 1960), deutscher Gitarrist, Musikproduzent und Komponist
 Walter Papst (1924–2008), deutscher Industriedesigner und Schriftsteller
 Wolfgang Papst (1924–2015), deutscher Augenarzt und Hochschullehrer

Siehe auch:
 EBM-Papst (baden-württembergische Firmengruppe)

 Päpstin (Begriffsklärungen)
 Pabst (Begriffsklärungen)